Hrvatska:
 Cvitović (Slunj), gradsko naselje Slunja

BiH:
 Cvitović (Jajce, BiH), naselje u općini Jajce